Euonyx är ett släkte av kräftdjur. Euonyx ingår i familjen Uristidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Euonyx